Chercheuses d'or est le titre de plusieurs films :

 Chercheuses d'or, film réalisé par James W. Horne, sorti en 1930 ;
 Chercheuses d'or de 1933 (Gold Diggers of 1933), film de Mervyn LeRoy ;
 Chercheuses d'or de 1935 (Gold Diggers of 1935), film de Busby Berkeley ;
 Chercheuses d'or de 1937 (Gold Diggers of 1937),  film  réalisé par Lloyd Bacon et Busby Berkeley et sorti en 1936 ;
 Chercheuses d'or à Paris (Gold Diggers in Paris), film réalisé par Ray Enright et Busby Berkeley, sorti en 1938.

Articles connexes